

Cinema
 Assassinio sul Nilo (Death on the Nile) – film del 1978 diretto da John Guillermin
 Assassinio sul Nilo (Death on the Nile) – film del 2022 diretto da Kenneth Branagh

Letteratura
 Poirot sul Nilo (Death on the Nile) – romanzo di Agatha Christie del 1937

Televisione
 Poirot sul Nilo (Death on the Nile) – episodio del 2004 della serie televisiva Poirot diretto da Andy Wilson